Synagoga Tragarzy w Lublinie (ul. Nadstawna)
 Synagoga Tragarzy w Lublinie (ul. Ruska)